Elixier bezeichnet:
 Elixier oder Elixir, Heil- oder Zaubertrank
 Elixier (Musical), deutschsprachiges Musical von 1997
 Elixier (Suchmaschine), eine Metasuchmaschine der deutschen Bildungsserver, die seit Mai 2007 vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) betrieben wird

Die Elixiere steht für:
 Die Elixiere des Teufels, Roman von E. T. A. Hoffmann (1815/16 erschienen)

Elixir steht auch für:
 Elixir (2015), deutsch-australischer Kino-Spielfilm von Brodie Higgs
 Elixir (Programmiersprache)
 Elixir (englische Band), eine englische NWoBHM-Band
 Elixir (französische Band), eine ehemalige französische Rockband
 Elixir (Forschungs-Netzwerk)